Az 1977-es Roland Garros női versenyét a jugoszláv Mima Jaušovec nyerte a román Florenta Mihai előtt.

Kiemeltek 

  Mima Jaušovec (Bajnok)</li>
  Kathy May (Negyeddöntő)</li>
  Helga Masthoff (Harmadik kör)</li>
  Regina Marsikova (Elődöntő)</li>
  Renáta Tomanová (Negyeddöntő)</li>
  Lesley Hunt (Első kör)</li>
  Janet Newberry (Elődöntő)</li>
  Nancy Richey (Harmadik kör)</li>

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1977 a teniszben